DM i håndbold henviser til flere artikler:
 DM i håndbold (kvinder)
 DM i håndbold (mænd)
 DM i strandhåndbold
 DM i markhåndbold
 Danmarksturneringen i håndbold